Нагорское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Нагорское сельское поселение — входит в Чухломский район, Костромская область
 Нагорское сельское поселение — входит в Притобольный район, Курганская область